Zhou Yan (1982-), curleuse chinoise ;
 Zhou Yan (1979-), joueuse chinoise de softball.